Резкова () — чешская фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Резкова, Милослава (1950—2014) — чехословацкая легкоатлетка.
 Резкова, Сарка — певица.